Osoby o tym nazwisku:
 Gleb Jurijewicz – książę kurski, kaniowski, perejasławski, wielki książę kijowski
 Michał Jurijewicz – wielki książę włodzimierski